Jens Geisler ist der Name folgender Personen:

* Jens Geisler (Fechter), deutscher Fechter
 Jens Geisler (Politiker) (1951–2010), grönländischer Politiker und Schriftsteller
 Jens Geisler (Maschinenbauer), deutscher Ingenieur